Кубок конфедераций 2017 — международный футбольный турнир для национальных команд — победительниц континентальных турниров каждой из 6-ти конфедераций, входящих в состав ФИФА, который пройдет с 17 июня по 2 июля в России.

Группа A является частью группового этапа Кубка конфедераций 2017. В её состав входят хозяева турнира сборная России, победитель Кубка наций ОФК 2016 - сборная Новой Зеландии, чемпион Европы 2016 - сборная Португалии и победитель Золотого Кубка КОНКАКАФ 2015 - сборная Мексики.

Матчи группы прошли с 17 по 24 июня 2017 года в российских городах Санкт-Петербург, Москва, Казань и Сочи.

Положение команд

Матчи в группе

Матч № 1. Россия — Новая Зеландия

Матч № 2. Португалия — Мексика

Матч № 5. Россия — Португалия

Матч № 6. Мексика — Новая Зеландия

Матч № 9. Мексика — Россия

Матч № 10. Новая Зеландия — Португалия

Примечания 

2017